Balvicar puede hacer referencia a:
 Balvicar, localidad de Escocia.
 Balvicar, cráter del planeta Marte.